Pozo oder Del Pozo ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Pozo (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Ángel del Pozo (* 1934), spanischer Schauspieler und Fernsehproduzent
 Antonio del Pozo (1868–1937), genannt El Mochuelo, spanischer Flamencosänger
 Arnulfo Pozo (* 1945), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Chano Pozo (1915–1948), kubanischer Sänger und Percussionist
 Chino Pozo (1915–1980), kubanischer Percussionist
 Diego Pozo (* 1978), argentinischer Fußballspieler
 Gerson Pozo (* 2003), spanischer Sprinter
 Hipólito Pozo (* 1941), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Jaime Pozo (* 1942), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Jesús del Pozo (1946–2011), spanischer Modeschöpfer
 Juan Miguel Pozo (* 1967), kubanischer Maler
 Pablo Pozo (* 1973), chilenischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:

 Cabo Del Pozo
 Los Pozos
 Pozzo
 Pozo Izquierdo
 Bozo (Begriffsklärung)